Pressentiment, synonyme de l'intuition,
 Le Pressentiment, un film de Jean-Pierre Darroussin.
 Pressentiment d'amour, un film japonais de 2007